Катане () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Катане () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Катане.
 Катане () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Лунка-Корбулуй.